Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Doku-Soap Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, die seit 2011 bei RTL II ausgestrahlt wurden. Die Fernsehserie umfasst derzeit 11 Staffeln mit 143 Folgen.

Episodenliste 
Folgende Episodentitel wurden von der Website Fernsehserien.de und RTL II übernommen. Bei Differenzen wurde nach Ausstrahlungsdatum geordnet.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Einzelnachweise 

Wollnys #Die